Брайан Келли (, род. 24 февраля 1959 года, Силвер-Спринг, Мэриленд) — американский профессиональный бейсболист, выступавший на позиции питчера.

Брайан учился в колледже  в Орландо, Флорида. Он играл за команду этого колледжа в 1979—1980 годах. В 8 раунде драфта 11 января 1980 года Брайан Келли достался «Montreal Expos» (команда из Главной лиги бейсбола), однако драфт не был подписан.

Затем он учился в Университете Алабамы в Таскалуса (штат Алабама), играл за команду этого университета в 1981 году. По прошествии 32 лет (в 2013 году) в Алабаме помнили игры Брайана Келли и его броски мяча со скоростью 95 миль в час. 8 июня 1981 года в 6 раунде драфта Брайан достался «Детройт Тайгерс».

С тех пор, вплоть до 1987 года Брайан играл в профессиональных бейсбольных клубах, аффилированных с «Детройт Тайгерс»:  (1981 год),  (1981—1982 годы),  (в 1982—1983 годах и в 1984 году),  (1983 год),  (1985—1986 годы),  (1987 год).

В Главной лиге бейсбола Брайан дебютировал 2 сентября 1986 года за «Детройт Тайгерс». Он сыграл 2 сезона в Главной лиге бейсбола за «Детройт Тайгерс». Всего с этой командой сыграл в Главной лиге бейсбола 11 матчей (6 матчей в 1986 и 5 в 1987 году).

22 июня 1987 года «Детройт Тайгерс» обменяла Брайана в «Сиэтл Маринерс» на , в результате чего 1987 год Брайан заканчивал в канадской команде , которая была аффилирована с «Сиэтл Маринерс».

После 1987 года Брайан в профессиональный бейсбол не играл.

Примечания

Ссылки 
 . 10 января 2014.
 «Bryan Kelly Statistics». The Baseball Cube. 10 января 2014.

Игроки «Детройт Тайгерс»
Питчеры МЛБ